

Étymologie  

Les Sinclair sont d'origine normande, et leur nom dérive de Sancto Claro, un nom commun de lieu en Normandie.

Patronyme 

 Anne Sinclair (1948-), journaliste française ;
 Ashraf Sinclair (1979-2020), anglo-malaisien, naturalisé indonésien ; 
 Bertha Muzzy Sinclair (1871-1940), scénariste américaine ;
 Christine Sinclair (1983-), joueuse de soccer canadienne ;
 Claire Sinclair (1991-), pseudonyme d'une modèle photo américaine, playmate de Playboy ;
 Clive Sinclair (1940-2021), entrepreneur britannique ;
  (1948-2018), écrivain britannique ;
  ;
 Didier Sinclair (1966-2008), disc jockey français ;
 Eilidh Sinclair (1995-), joueuse internationale de rugby à XV écossaise ;
 Emma Sinclair, femme d'affaires, entrepreneure et journaliste britannique ;
 Iain Sinclair (1943-), poète et romancier britannique ;
 Jack Sinclair (1922-1944), agent secret français du SOE ;
 Jackie Sinclair (1943-2010), footballeur écossais ;
 James Sinclair :
  (1987-), footballeur anglais ;
  (1876–1913), joueur de cricket sud-africain ;
 James Sinclair (homme politique) (1908–1984), homme politique canadien ;
  (1811–1856), Canadian fur trapper
  (1871–1943), homme politique américain élu à la Chambre des représentants pour le Dakota du Nord ;
 , chef d'orchestre américain :
 , noble écossais ;
 James Sinclair (14e comte de Caithness) (1821–1881),  comte de Caithness, homme politique libéral, scientifique et inventeur écossais ;
  (1913–1968), botaniste écossais ;
 James Sinclair (coloriste) : coloriste de bandes dessinées ;
 Jamie Sinclair (1992-), curleuse canado-américaine ;
 Jebb Sinclair (1986-), joueur canadien de rugby à XV ;
 
 Kenia Sinclair (1980-), athlète jamaïcaine ;
 Laure Sainclair (1972-), actrice pornographique  française, dite également Laure Sinclair ;
 Laurent Sinclair (1961-2019), musicien français ;
 Lister  Sinclair (1921-2006), animateur de télévision et scénariste canadien ;
 May Sinclair (1863-1946), écrivaine et critique littéraire britannique ;
 Madge Sinclair (1938-1995), actrice jamaïcaine ;
 Murray Sinclair (1951-), sénateur canadien ;
 Nina Sinclair, actrice française ;
 Peter Sinclair :
Peter Sinclair (père) (1819–1906), homme politique canadien de l’Île-du-Prince-Édouard ;
Peter Sinclair (fils) (1887–1837), homme politique canadien de l’Île-du-Prince-Édouard ;
Peter Sinclair (né en 1934), homme politique australien de Nouvelle-Galles-du-Sud ;
 (1938-2001), diffuseur néo-zélandais ;
 (1946-2020), économiste britannique ;
 (né en 1953), activiste environnemental américain ;
Peter Sinclair (né en 1962), artiste contemporain britannique ;
 Olga Sinclair (née en 1957), artiste peintre panaméenne ;
 Ronald Sinclair (1924-1992), acteur puis monteur néo-zélandais ;
 Sharon Sinclair (1991-), joueuse de squash allemande ;
 Scott Sinclair (1989-), footballeur anglais ;
 Simone Sinclair, comédienne et romancière française des années trente ;
 Titanic Sinclair (1987-), auteur-compositeur-interprète américain ;
 Upton Sinclair (1878-1968), écrivain américain ;
 William Sinclair :
William Sinclair (1 comte de Caithness) (1410-1484), noble écossais ;
 (1459-1513), noble écossais ;
 (mort en 1779), noble écossais ;
 (1837-1900), homme politique libéral britannique ;
William Henry Sinclair (1864-1902), homme politique canadien des Territoires du Nord-Ouest ;
William Edmund Sinclair (1873-1947), homme politique canadien en Ontario ;
 (mort en 1337), évêque anglais ;
 (1804-1878), auteur et recteur écossais ;
 (1850-1917), prêtre et auteur anglican ;
 (c. 1794-1868), commerçant canadien de fourrures ;
 (1838-1897), homme d'affaires américain ;
 (1846-1869), joueur australien de cricket ;
William John Sinclair (1877-1935), géologue et paléontologue américain ;
 (1905-1954), philosophe écossais ;
 (né en 1934), joueur écossais de football ;
 Vin Diesel, de son nom civil Mark Vincent Sinclair (1967-), acteur américain.

Personnages de fiction 
 Brett Sinclair, un des personnages principaux de la série télévisée britannique Amicalement vôtre… ;
 Gil Sinclair, aviateur de fiction et série de bande dessinée;
 un avocat de fiction.

Pseudonyme 

 Sinclair (1920-1979), pseudonyme de Maurice Clavel, commandant des Forces françaises de l'intérieur d'Eure-et-Loir ;
 Sinclair (1970-), auteur-compositeur-interprète et musicien français.

Toponyme 

 Sinclair, communauté du Manitoba au Canada ;
 Sinclair, une communauté non-incorporée du comté de Butler dans l'Iowa aux États-Unis ;
 Sinclair, une municipalité du Wyoming aux États-Unis ;
 Sinclair, une rivière de Nouvelle-Zélande ;
 Le barrage de Coca Codo Sinclair, un barrage hydroélectrique situé en Équateur

Prénom

Autres 
 Clan écossais des Sinclair
 Sinclair Broadcast Group, groupe médiatique
 Sinclair Research, marque pionnière de l'ordinateur personnel
 Sinclair Service Station, bâtiment à Spring Hill, en Floride

Lien externe 
 

Homonymie de prénom
Patronyme écossais
Homonymie de localités aux États-Unis